Alfred Szklarski (1912-1992) – Écrivain
 Bohdan Szklarski (????) – politologue
 Ludger Szklarski (1912-2003) – Ingénieur
 Wacław Szklarski (né 1934) – Acteur
 Wacław Szklarski (né 1925) – Général

Patronyme polonais